Alga puede hacer referencia a:
 Alga, organismos fotosintetizadores que viven en el agua o en ambientes muy húmedos.
 Alga, localidad de Burkina Faso.
 Alga, localidad de Kazajistán.
 Alga, localidad de Kirguistán.
 Alga, cráter del planeta Marte.
 Alga, nombre propio de la estrella θ Serpentis.
 El nombre común de la planta '''''Zostera marina